«Адская кухня» () — американская криминальная драма Андреа Берлофф, основанная на одноимённой серии комиксов, которую издавала компания DC Comics под импринтом Vertigo. В главных ролях: Мелисса МакКарти, Элизабет Мосс, Тиффани Хэддиш. Они сыграли жен ирландских бандитов, которые взяли на себя управление организованными преступными операциями в районе Адская кухня в Нью-Йорке в 1970-х годах после того, как ФБР арестовало их мужей.

Сюжет 
Действие фильма происходит в преступном Манхэттене 70-х. Ирландские бандиты держат в страхе бизнесменов и собирают долги для итальянской мафии. Самые сильные из них в результате провальной операции оказались в тюрьме, в результате чего их работу начинают выполнять их жёны…

В ролях

Релиз 
В США фильм вышел 9 августа 2019 года. В России фильм вышел 26 сентября 2019 года.

Съёмки 
Основные съёмки начались 7 мая 2018 года в Нью-Йорке и завершилась в сентябре 2018 года.

Примечания

Ссылки 

Фильмы на английском языке
Фильмы США 2019 года
Фильмы Warner Bros.
Экранизации комиксов Vertigo